Открытый чемпионат Техаса 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Грейпвайне с 21 по 27 августа 2011 года. Турнир входил в подготовительную к US Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Доминика Цибулкова (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сабина Лисицки выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Араван Резаи уступает свой 1й финал на турнирах ассоциации в сезоне и 3й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Альберта Брианти выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Сорана Кырстя выигрывает 1й титул в сезоне 4й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA

См. также 

 Открытый чемпионат Техаса

 WTA Тур 2011

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

США
Теннис
Август 2011 года
2011